Agano, une ville située dans la préfecture de Niigata, sur l'île de Honshū, au Japon
 Agano-gawa, un cours d'eau du Japon

Bateaux 
 Classe Agano, la cinquième classe de croiseurs légers de la Marine impériale japonaise
 Agano, un croiseur léger, navire de tête de sa classe, en service dans la Marine impériale japonaise